Relógio
Francisco Relógio
Ou ainda:
Relógio (xadrez)
Os Relógios

Veja também
Clock
Relógio do Longo Agora

Desambiguação